Dueodde steht für:

 Dueodde, ein Strand auf Bornholm
 Dueodde Fyr, ein Leuchtturm auf Bornholm
 Dueodde, ehemaliger Name der Fähre Straitsman